Pfarrkirche Hirschbach steht für:

 Pfarrkirche Hirschbach im Mühlkreis, Oberösterreich
 Pfarrkirche Hirschbach (Niederösterreich)